Эстафетная гонка по биатлону среди мужчин состоялась 11 февраля 1972 года.

Ссылки 
 Заключительный отчет Организационного Комитета XI Зимних Олимпийских игр 1972 года в Саппоро стр.487
 Результаты гонки на сайте sports-reference.com